Onbedoelde gevolgen van een (medische) behandeling, zie bijwerking.
Het veranderen van een toestand door een functie in een computerprogramma, zie neveneffect
Een Vlaams cabaretviertal, zie: Neveneffecten (cabaret)
Het humoristisch televisieprogramma dat door dit gezelschap gemaakt werd, zie: Neveneffecten (televisieserie)